Gigaspora är ett släkte av svampar. Gigaspora ingår i familjen Gigasporaceae, ordningen Diversisporales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Gigaspora